Scarampi – famiglia nobile italiana di origini piemontesi

Geografia 
 Montaldo Scarampi – comune italiano della provincia di Asti in Piemonte
 San Giorgio Scarampi – comune italiano della provincia di Asti in Piemonte

Persone 
 Antonio Scarampi – vescovo cattolico italiano
 Girolamo Scarampi – vescovo cattolico italiano
 Ludovico Scarampi Mezzarota – cardinale, condottiero, medico e patriarca cattolico italiano
 Ottavio Scarampi del Cairo – ammiraglio italiano cavaliere dell'ordine di Malta
 Pierfrancesco Scarampi – religioso italiano